Böhlke se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eugenia B. Böhlke
 James E. Böhlke